BTBD18 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 712 амінокислот, а молекулярна маса — 77 931.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки